Narracott ist der Familienname folgender Personen:

 Jaclyn Narracott (* 1990), australische Skeletonpilotin
 Paul Narracott (* 1959), australischer Leichtathlet und Bobsportler